Список аэропортов Перу:

Главный аэропорт страны - Международный аэропорт имени Хорхе Чавеса.

Всего в стране 11 международных аэропортов .

Правительство разделяет основные аэропорты на несколько групп:
Первая группа региональных аэропортов включает в себя 12 аэропортов.
Вторая группа состоит из 6 аэропортов.
Третья группа состоит из 8 аэропортов.

Примечания

Ссылки 
 Аэропорты Перу на Worldaerodata.com
  — includes IATA codes
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аэропорты
Перу